76-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 4 по 11 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу одержал испанский велогонщик Марк Солер из .

Участники 
В гонке приняло участие 22 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальныt приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд. Всего на старт вышло 154 гонщика. До финиша доехали 78 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1198,9 километра. Старт находился в Шату и финиш — традиционно в Ницце. Четвёртый этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2018 году
Март 2018 года